Miejscowości w USA:
 Alta Vista – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Chickasaw
 Alta Vista – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Wabaunsee
Gminy w USA:
 Alta Vista (ang. Alta Vista Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lincoln

Zobacz też 
 AltaVista – wyszukiwarka internetowa